Salvator mundi (lat. für „Heiland bzw. Erretter der Welt“) steht für:

 Salvator mundi, Ehrentitel Jesu Christi

Gemälde:
 Salvator mundi (Leonardo da Vinci), ein Gemälde, das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird
 Salvator mundi (Tizian), ein Gemälde von Tizian
 Salvator mundi (Andrea Previtali), ein Gemälde von Andrea Previtali
 Salvator mundi (Jacopo Palma), ein Gemälde von Jacopo Palma (der Alte)
 Salvator mundi (Joos van Cleve), ein Gemälde von Joos van Cleve
 Salvator mundi (Giampietrino), ein Gemälde von Giampietrino

Musikwerke:
 Salvator mundi (Tallis), ein Werk von Thomas Tallis
 Salvator mundi (Sheppard), ein Werk von John Sheppard

Weiteres:
 Ortskapelle Salvator Mundi, denkmalgeschützte Ortskapelle in Hollenthon
 Statue des Salvator mundi, denkmalgeschützte Statue in Nový Bydžov

Siehe auch:
 Heiland